Пеллетье́ () — французская фамилия. Известные носители:
 Пеллетье, Бронсон (род. 1986) — канадский актёр, известный ролью Джека Синклэра в фильме .
 Пеллетье, Вильфрид (1896—1982) — канадский дирижёр.
 Пеллетье, Давид (род. 1974) — канадский фигурист, олимпийский чемпион 2002 года.
 Пеллетье, Мари-Эв (род. 1982) — канадская теннисистка.
 Пеллетье, Николя (ок. 1756—1792) — французский преступник, убийца, вор, первый человек, казнённый на гильотине.
 Пеллетье, Паскаль (род. 1983) — канадский хоккеист, левый нападающий.
 Пеллетье, Пьер Жозеф (1788—1842) — французский химик и фармацевт.
 Пеллетье, Янник (род. 1976) — швейцарский шахматист, гроссмейстер.
 Пеллетье де Шамбюр, Лорен Огюст (1789—1832) — французский генерал, чьё имя высечено под триумфальной аркой Звезды в Париже.
 Мадлен Пеллетье — французский психиатр, феминистка первой волны и политическая активистка.

См. также